Hooge Stoep (heide), de naam van een groot heideveld in de Boswachterij Gees
 De Hooge Stoep, een studentenhuis in Amsterdam
 een hoog bordes

Zie ook
Stoep